НХЛ в сезоне 1996-1997 — стал 80-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Детройт Ред Уингз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 

1/4 конференций
Нью-Джерси – Монреаль    4:1 (5:2; 4:1; 6:4; 3:4от; 4:0)
Баффало – Оттава   4:3 (3:1; 1:3; 3:2; 0:1; 1:4; 3:0; 3:2от)
Филадельфия – Питтсбург     4:1 (5:1; 3:2; 5:3; 1:4; 6:3)
Нью-Йорк Рейнджерс  – Флорида  4:1 (0:3; 3:0; 4:3от; 3:2; 3:2от)
Даллас – Эдмонтон   3:4 (5:3; 0:4; 3:4от; 4:3; 0:1; 3:2; 3:4от) 
Колорадо – Чикаго  4:2 (6:0; 3:1; 3:4от; 3:6; 7:0; 6:3)
Детройт – Сент Луис   4:2 (0:2; 2:1; 3:2; 0:4; 5:2; 3:1)
Анахайм – Финикс   4:3 (4:2; 4:2; 1:4; 0:2; 2:5; 3:2от; 3:0)

1/2 конференций
Баффало – Филадельфия 1:4 (3:5; 1:2; 1:4; 5:4от; 3:6)
Нью-Джерси  – Нью-Йорк Рейнджерс   1:4 (2:0; 0:2; 2:3; 0:3; 1:2от)
Детройт  – Анахайм  4:0 (2:1от; 3:2от; 5:3; 3:2от)
Колорадо – Эдмонтон   4:1 (5:1; 4:1; 3:4; 3:2от; 4:3)

Финалы конференций
Филадельфия – Нью-Йорк Рейнджерс     4:1 (3:1; 4:5; 6:3; 3:2; 4:2)
Детройт  – Колорадо    4:2 (1:2; 4:2; 2:1; 6:0; 0:6; 3:1)

Финал.  Филадельфия  – Детройт   0:4 (2:4; 2:4; 1:6; 1:2)

Награды и призы

См. также 
 Драфт НХЛ 1996
 Матч всех звёзд НХЛ 1997
 1996 год в спорте
 1997 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1996 год в хоккее
1997 год в хоккее